Por Olimpíadas de 1956 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1956, em Melbourne e Estocolmo.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1956, em Cortina d'Ampezzo.

Desambiguação
Desambiguações de esportes